Atargatis kan syfta på:

 Atargatis (mytologi) – en gudinna i forntida västsemitisk religion
 Atargatis (band) – en symphonic metalgrupp från Tyskland

Se även
Atergatis – en skaldjursart